Hilferding, ou Gilferding selon la transcription russe, est un patronyme germanique et russe d'origine allemande porté par plusieurs personnalités, parmi lesquelles (par ordre alphabétique français) :
 Alexandre Fiodorovitch Hilferding (1831-1872), diplomate, slaviste et folkloriste russe
 Margarete Hilferding (1871-1942), médecin et psychanalyste autrichienne
 Rudolf Hilferding (1877-1941), socialiste allemand d'origine autrichienne

Patronyme allemand